mini|Logo der der Welt-Kummooyeh-'Federation
Kummooyeh () ist eine koreanische Kampfkunst. Es besteht aus vielen Arten von Training wie Meditation, Grundbewegungen, Schwertmustern, Schneiden, Sparringstechniken und traditionellem koreanischen Bogenschießen. Jeder Typ hat ein anderes Ziel für die Entwicklung der Kummooyeh-Schüler, die in einem Dojang praktizieren.

Abgeleitet von der alten Kunst der koreanischen Schwertkunst, ist es auch eine einzigartige Entwicklung der alten Elite-Kriegerklasse, die ihr Leben dem Studium der Kampfkünste zum Schutz ihres Landes widmete.

Kummooyehs Techniken und Bewegungen sind schön und dynamisch, mit einem Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Kraft und Genauigkeit, aber mit einem klaren tödlichen Zweck.

Kummooyeh erfordert wie andere Kampfkünste Disziplin und Hingabe während des Trainings. Ein neuer Schüler beginnt mit dem Erlernen der Grundlagen, wie Etikette, verschiedene Haltungen und Beinarbeit, wie man ein Schwert bewegt und damit schneidet.

Bedeutung 
Das Wort Kummooyeh kann in zwei Wörter aufgeteilt werden: „Kum“ ( 검 ), was „Schwert“ bedeutet, und „Mooyeh“ (무예 ): „Kampfkunst“.

Disziplinen 
Kummooyeh hat die folgenden Disziplinen:

 Grundzüge
 Einzelschwert
 Doppelschwert
 Schwertmuster
 Sparring-Techniken
 Passepartout
 Traditionelles koreanisches Bogenschießen
 Meditation

Spezifische Terminologie 
 moc-kum (목검): Holzschwert.
 jooc-kum (죽검): Bambusschwert.
 kyuc-kum (격검): Kampfschwert.
 ka-kum (가검): Übungsschwert, stumpfes Schwert.
 Jin-kum (진검): echtes Schwert, scharfes Schwert.
mini|300px|right|Kum
 Kum – Jip: ( 1 ) – Scheide.
 Kum – Jaroo: ( 2 ) – Griff.
 Kum – Mahgi: ( 3 ) – Handschutz.
 Kum – Nahl: ( 4 ) – Schneide der Klinge.
 Kum – Coh: ( 5 ) – Punkt.
 Kum – Dung: ( 6 ) – Rückseite der Klinge.

Abstufung 
Die sogenannten Keub sind mit einem System farbiger Bänder gekennzeichnet. Diese Bänder werden um die Taille des Arztes getragen. Die verwendeten Farben variieren je nach Schule, aber die erste Farbe ist immer Weiß. Im Diagramm rechts sind die Farben des Queues nach dem in Korea gebräuchlichsten System angegeben. Niederländische Schulen verwenden normalerweise eine andere Farbe für jeden Keub oder Bänder mit mehreren Farben.

 7 Queue – Gelb
 6 Stichwort – Grün
 5 Queue – Blau
 4 Queue – Lila
 3 Queue – Braun
 2 Stichwort – Rot
 1 Queue – Rot/Schwarz
 ChosanBo – Schwarz / weißer Streifen

Wichtige Leute in Kummooyeh 
mini|300px|right|Hyun Kyoo Jang

Hyun Kyoo Jang 
 Kummooyeh – 9. Dan Schwarzgurt
 Haedong Kumdo – 8. Dan schwarzer Gürtel
 Großmeister der World Kummooyeh Federation
 Vorangegangene Kummooyeh-Organisationen in Australien, Singapur, Spanien, Italien, Deutschland, den USA, Kolumbien, Südafrika, Panama,
 Großbritannien, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, China, Belgien, Algerien, Mexiko, Indien, Brasilien, Puerto Rico usw.
 Einrichtung des Hauptsitzes und Schulungszentrums von Kummooyeh in Incheon, Korea, 2015
 Baute 2017 das Kummooyeh-Schneid- und Bogenschießfeld in Hongseong, Korea
 Medienberichterstattung im australischen Fernsehen, kolumbianischen Fernsehen, indischen Fernsehen und deutschen Printmedien.
 Master-Abschluss in professioneller Buchhaltung
 Bachelor in Global Business Management

Weblinks 
 Kummooyeh Federation

 Kummooyeh Australien
 Kummooyeh Belgien
 Kummooyeh Deutschland
 Kummooyeh England
 Kummooyeh Niederlande

Kampfsport